Manchester by the Sea – amerykański niezależny dramat filmowy z 2016 roku w reżyserii i według scenariusza Kennetha Lonergana.

Światowa premiera filmu miała miejsce 23 stycznia 2016 roku, podczas 31. Sundance Film Festival. Do ogólnokrajowej dystrybucji na terenie USA film wszedł wraz z dniem 18 listopada 2016. Wcześniej obraz prezentowano na międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. w Toronto, Telluride, Rzymie, Nowym Jorku czy Londynie.

Polska premiera filmu nastąpiła 28 października 2016 roku, w ramach 7. American Film Festival odbywającego się we Wrocławiu. Do ogólnopolskiej dystrybucji kinowej film wszedł wraz z dniem 20 stycznia 2017.

Fabuła 
Fabuła filmu skupia się wokół Lee Chandlera (Casey Affleck), który po nieoczekiwanej śmierci starszego brata (Kyle Chandler) musi się zaopiekować bratankiem (Lucas Hedges). Powrót do tytułowego miasteczka Manchester-by-the-Sea i spotkanie po latach z byłą żoną (Michelle Williams) pozwala Lee na skonfrontowanie się z dawną tragedią, która doprowadziła do końca ich małżeństwa.

Obsada 
 Casey Affleck jako Lee Chandler
 Michelle Williams jako Randi, była żona Lee
 Kyle Chandler jako Joseph „Joe” Chandler, brat Lee
 Lucas Hedges jako Patrick Chandler, syn Joe i Elise
 Gretchen Mol jako Elise Chandler, była żona Joe
 C.J. Wilson jako George
 Tate Donovan jako trener Patricka
 Kara Hayward jako Silvie McGann
 Anna Baryshnikov jako Sandy
 Heather Burns jako Jill
 Erica McDermott jako Sue
 Matthew Broderick jako Jeffrey
i inni

Nagrody i nominacje 
 89. ceremonia wręczenia Oscarów
 nagroda: najlepszy scenariusz oryginalny − Kenneth Lonergan
 nagroda: najlepszy aktor pierwszoplanowy − Casey Affleck
 nominacja: najlepszy film − Lauren Beck, Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore i Kevin J. Walsh
 nominacja: najlepsza reżyseria − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepsza aktorka drugoplanowa − Michelle Williams
 nominacja: najlepszy aktor drugoplanowy − Lucas Hedges

 74. ceremonia wręczenia Złotych Globów
 nagroda: najlepszy aktor w filmie dramatycznym − Casey Affleck
 nominacja: najlepszy film dramatyczny
 nominacja: najlepsza reżyseria − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepszy scenariusz − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepsza aktorka drugoplanowa − Michelle Williams

 70. ceremonia wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej
 nominacja: najlepszy film − Lauren Beck, Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore i Kevin J. Walsh
 nominacja: najlepsza reżyseria − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepszy scenariusz oryginalny − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepszy aktor pierwszoplanowy − Casey Affleck
 nominacja: najlepsza aktorka drugoplanowa − Michelle Williams
 nominacja: najlepszy montaż − Jennifer Lame

 23. ceremonia wręczenia nagród Gildii Aktorów Ekranowych
 nominacja: wybitny występ aktora w roli pierwszoplanowej − Casey Affleck
 nominacja: wybitny występ aktora w roli drugoplanowej − Lucas Hedges
 nominacja: wybitny występ aktorki w roli drugoplanowej − Michelle Williams
 nominacja: wybitny występ zespołu aktorskiego w filmie kinowym

 42. ceremonia wręczenia Cezarów
 nominacja: najlepszy film zagraniczny (USA) − Kenneth Lonergan

 32. ceremonia wręczenia Independent Spirit Awards
 nominacja: najlepszy film niezależny − Lauren Beck, Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore i Kevin J. Walsh
 nominacja: najlepszy scenariusz − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepsza główna rola męska − Casey Affleck
 nominacja: najlepsza drugoplanowa rola męska − Lucas Hedges
 nominacja: najlepszy montaż − Jennifer Lame

 21. ceremonia wręczenia Satelitów
 nagroda: najlepszy film pełnometrażowy
 nagroda: najlepsza reżyseria − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepszy scenariusz oryginalny − Kenneth Lonergan
 nominacja: najlepszy aktor filmowy − Casey Affleck
 nominacja: najlepsza aktorka drugoplanowa − Michelle Williams
 nominacja: najlepszy aktor drugoplanowy − Lucas Hedges
 nominacja: najlepsza muzyka − Lesley Barber

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie dramaty filmowe
Amerykańskie filmy niezależne
Amerykańskie filmy z 2016 roku
Filmy kręcone w Massachusetts